Involucro – sinonimo di contenitore
 Involucro convesso – concetto matematico
 Involucro edilizio – elemento architettonico
 Involucro nucleare – in biologia, struttura posta attorno al nucleo cellulare